Oguchi Uche (Nigéria, 19 de Setembro de 1987) é um futebolista nigeriano que joga no Dolphins F.C. Ele é o irmão mais novo do jogador Oguchi Onyewu que também assinou recentemente pelo Sporting Clube de Portugal.

Ligações externas

Futebolistas da Nigéria